Southern Province kan syfta på:

Geografi

Malawi 
1 Södra regionen (Malawi), region,

Rwanda 
2 Södra provinsen (provins i Rwanda),

Sierra Leone 
3 Södra provinsen (provins i Sierra Leone),

Sri Lanka 
4 Sydprovinsen, Sri Lanka, provins,

Zambia 
5  Southern (Zambia), provins, 

Robotskapade Malawiförgreningar
Robotskapade Rwandaförgreningar
Robotskapade Sierra Leoneförgreningar
Robotskapade Sri Lankaförgreningar
Robotskapade Zambiaförgreningar